

Galleria d'immagini

Altri progetti